

Geografia
 Harrow – quartiere situato nel borgo londinese di Harrow, in Inghilterra
 Harrow – borgo di Londra, nella parte nord-occidentale della città

Persone
 Alix E. Harrow – scrittrice statunitense
 Den Harrow – modello e cantante italiano
 Ryan Harrow – cestista statunitense
 Sarah Harrow – triatleta neozelandese

Televisione
 Harrow – serie televisiva australiana

Altro
 Jonas Harrow – personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics
 Richard Harrow – personaggio della serie televisiva dell'HBO Boardwalk Empire - L'impero del crimine